Centerville puede referirse a:

En Estados Unidos
 Centerville (Alabama)
 Center Ville (California)
 Centerville (Florida)
 Centerville (Georgia)
 Centerville (Illinois)
 Centerville (Indiana)
 Centerville (Iowa) 
 Centerville (Maine) 
 Centerville (Massachusetts)
 Centerville (Míchigan)
 Centerville (Minnesota) 
 Centerville (Misuri) 
 Centerville (Nueva Jersey)
 Centerville (Nueva York) 
 Centerville (Carolina del Norte) 
 Centerville (Carolina del Sur) 
 Centerville (Dakota del Sur)
 Centerville (Tennessee)
 Centerville (Texas) 
 Centerville (Utah)
 Centerville (Washington)